Шпица — славянская фамилия и топоним.

Носители фамилии
 Шпица, Владимир Григорьевич (1913—1986) — ректор Украинского полиграфического института имени Ивана Фёдорова (1952—1973).
  (род. 1962) — югославский футболист, обладатель Кубка Югославии в составе баня-лукинского клуба «Борац» (1988)
 Шпица, Екатерина Анатольевна (род. 1985) — российская актриса.
  (род. 1986) — сербский баскетболист, игрок чемпионата Венгрии в составе клубов «Капошвар» и «Шопрон».

Населённые пункты
  — село в Польше.

См. также